Сегюра:

 Сегюра — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Сегюра, Луи (1889—1963) — французский гимнаст, призёр летних Олимпийских игр.

См. также 
 Сегура (значения)